Bullet Symphony: Horns and Halos #3 — четвертий спільний альбом американських реперів Андре Нікатіни й Equipto, виданий 12 грудня 2006 р. лейблом Fillmoe Coleman Records. Є третім, останнім релізом із серії Horns and Halos. Виконавчі продюсери: Fillmoe Coleman, Equipto. Оформлення: Боб Гопкінс. Мастеринг, зведення: Джастін Вейс. Зведення, звукорежисер, координатор проекту: Нік Піс. Зведення «Comb My Hair Like»: Алафі Фінні, One Drop Scott.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми